Грау:
Фамилия
 Грау, Зигрун (1965) — восточно-германская легкоатлетка.
 Грау Казас, Жауме (1896—1950) — испанский каталонский писатель, эсперантист.
 Грау, Мигель (1834—1879) — перуанский адмирал, герой войны с Чили.
 Грау, Оливер (род. 1965) — немецкий искусствовед и теоретик в области мультимедийного искусства.
 Грау, Роберто (1900—1944) — аргентинский шахматист, гроссмейстер.
 Грау, Юрке (1937—2022) — немецкий ботаник.
Топоним
 Грау — город в провинции Фрисландия в Нидерландах.

Составные фамилии 
 Доннер-Грау, Флоринда (1944—1998?) — американский автор и антрополог.

См. также 
 ГРАУ — Главное ракетно-артиллерийское управление Министерства обороны